Киши́шев  — русская и болгарская фамилия.

 Кишишев, капитан 1-го ранга участник Гражданской войны в России, командующий Амударьинской флотилии, участник Колесовского похода 1918 года.
 Радостин Проданов Киши́шев — болгарский футболист, опорный полузащитник.